Уриэль Фейге () — израильский информатик, в настоящее время профессор информатики и прикладной математики в институте Вейцмана.

Биография

Работа 
Вместе с  и Ади Шамиром принимал участие в разработке протокола идентификации Фейга — Фиата — Шамира.

В настоящее время является профессором информатики в институте Вейцмана.

Oбразованиe 
 В 1980 году получил степень бакалавра по компьютерной инженерии в Технионе, также известном как Израильский технологический институт, г. Хайфа.
 В 1987 году — степень магистра по информатике в институте Вейцмана, г. Реховот.
 В 1992 году получил PhD по информатике под руководством Ади Шамира в институте Вейцмана.
 1990—1991 — постдокторантура в Принстонском университете.

Премии 
Лауреат многочисленных премий, в том числе:
 2000: Премия Морриса Левинсона ()
 2001: Премия Гёделя
 2005: Премия за выдающуюся статью (Award for Outstanding Paper Prize, )

Примечания

Ссылки 
 Сайт профессора Фейге при институте Вейцмана
 Curriculum Vitae of Uriel Feige
 Ben-Gurion University of the Negev, Distinguished Lecturer Series Uriel Feige

Лауреаты премии Гёделя
Математики Израиля
Криптографы Израиля